Суперкубок УЕФА 2020 () — футбольный матч, который прошёл 24 сентября 2020 года и стал 45-м розыгрышем Суперкубка УЕФА. В нём встретились победитель Лиги чемпионов «Бавария» и победитель Лиги Европы «Севилья» в сезоне 2019/2020. Матч прошёл на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Изначально матч планировалось провести на стадионе «Эштадиу-ду-Драгау» в Порту, Португалия, 12 августа 2020 года; однако, после того, как пандемия COVID-19 в Европе вызвала отсрочку клубных финалов предыдущего сезона, исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов в Португалию, а также перенёс Суперкубок в Будапешт.

После обсуждений с участием 55 ассоциаций-членов 19 августа 2020 года исполнительный комитет УЕФА 25 августа 2020 года принял решение использовать Суперкубок УЕФА 2020 года в качестве пилотного матча, на который может быть допущено небольшое количество зрителей, до 30 % вместимости стадиона, и который станет первым официальным матчем УЕФА со зрителями на трибунах с момента возобновления соревнований в августе 2020 года.

Выбор места проведения 
Открытая заявочная кампания европейских футбольных ассоциаций, претендующих на проведение матча Суперкубка, была официально запущена УЕФА 8 декабря 2017 года. Согласно порядку заявочного процесса, до 12 января 2018 года футбольные ассоциации должны были официально подтвердить свою заинтересованность в проведении Суперкубка УЕФА 2020, и до 29 марта 2018 года направить в УЕФА заявочные досье. В соответствии с заявочными требованиями УЕФА, ассоциациям, в чьих странах проводились матчи чемпионата Европы по футболу 2020, не разрешалось подавать заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2020.

15 января 2018 года УЕФА объявила список претендентов на проведение Суперкубка УЕФА 2020.

На заседании исполнительного комитета УЕФА 24 мая 2018 года было принято решение о выборе португальского «Эштадиу-ду-Драгау» в качестве места проведения Суперкубка УЕФА 2020.
Исполнительный комитет УЕФА перенес матч на «Пушкаш Арене» в Будапеште на своем заседании 17 июня 2020 года.

Команды

Перед матчем

Продажа билетов 
Билеты продавались для широкой публики до 9 сентября 2020 года. Для болельщиков каждой команды были доступны 3000 билетов. Во время матча будут действовать строгие гигиенические меры, и владельцы билетов из-за рубежа должны представить доказательства отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, проведённого в течение трех дней после въезда, и покинуть страну в течение 72 часов после въезда.

Несмотря на то, что венгерское правительство настаивало на том, что матч будет безопасным для посещения, оппозиция не согласилась, назвав присутствующих болельщиков «подопытными кроликами». Венгерский политик Ильдико Борбели назвала этот матч «неприемлемым экспериментом», а Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал болельщиков «Баварии» не посещать стадион, опасаясь, что матч может превратиться в «рассадник распространения COVID-19». Советник венгерской медицинской палаты, эпидемиолог Андраш Чилек заявил, что палата также считает проведение матча со зрителями неправильным решением и что это «несёт в себе ненужный риск увеличения заболевших» и «не должно быть разрешено».

Матч

Статистика

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2020
Европейский футбол в сезоне 2020/2021
События 24 сентября
Сентябрь 2020 года
Спорт в Венгрии в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште